Emmanuelle Perdrix, née à Bourg-en-Bresse, en 1970, est la présidente du groupe Hyléance ainsi que du syndicat professionnel Polyvia et PDG de la PME ROVIP.

Elle est spécialisée dans la plasturgie et notamment  l'injection des polymères.

Biographie

Parcours professionnel 
Après avoir obtenu une maîtrise de mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'université Claude Bernard Lyon 1 et un DESS Management et gestion d'entreprise en alternance au sein du groupe Bernard, elle dirige l'entreprise ROVIP co-fondée par son père Pierre Perdrix en 1974.

Fonctions diverses 
Dès la fin de ses études, elle entre dans l'entreprise le Groupe Bernard où elle est contrôleuse de gestion pendant cinq ans (1994-1999).  

À partir de 2003, Emmanuelle Perdix devient directrice générale de ROVIP, PME française spécialisée dans l'injection des polymères. En janvier 2008, elle en prend la présidence.  

De 2006 à juin 2018, elle est dirigeante associée à ROVIPHARM Healthcaring, PME spécialisée dans le dosage pharmaceutique. En parallèle de janvier 2012 à janvier 2014, elle est présidente du conseil d'administration de l'OPCA DEFI], organisme accompagnateur d'entreprises dans les actions de formation.  

Elle devient par la suite présidente d'Allizé Plasturgie, syndicat professionnel de la filière plasturgie et composites, en janvier 2019. Elle le restera jusqu'en décembre 2020.

Enfin, depuis janvier 2021, elle est présidente de Polyvia.

Apparitions dans la presse 
Emmanuelle Perdix apparaît dans Le Progrès en 2013 et en 2022. 

En 2015, elle apparaît dans le journal Bref Eco. Le titre de l'article "Le portrait : Emmanuelle Perdrix, plasturgiste émancipée". 

En 2019, elle est mentionnée pour la première fois dans le journal L'Usine nouvelle comme nouvelle dirigeante d'Allizé-Plasturgie. Quelques années plus tard, en 2021, elle s'exprime sur les pénuries des matières premières dans le même quotidien.

En 2022, dans le Figaro, Emmanuelle Perdrix s'exprime sur son thème de prédilection, la plasturgie, d'où le titre, "Un monde sans plastique serait un cauchemar".

La même année, Le Journal des entrepriseset La Voix de l'Ain la mentionnent.

Notes et références